Pływanie na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2003 – zawody w pływaniu, które były organizowane przez CISM dla sportowców-żołnierzy, odbywały się w dniach 6-9 grudnia 2003 we włoskiej Katanii podczas światowych igrzysk wojskowych. Reprezentanci Wojska Polskiego nie wystartowali w poszczególnych konkurencjach tej dyscypliny sportu.

Zawody były równocześnie traktowane jako 40 Wojskowe Mistrzostwa Świata w Pływaniu, a ratownictwo wodne oraz skoki do wody zostały zaliczono jako konkurencje do tej dyscypliny sportu (pływania).

Harmonogram 

 Legenda

Uczestnicy 
Do zawodów zgłoszonych zostało 200 zawodników reprezentujących 26 kraje.

Konkurencje 
W ramach dyscypliny sportu pływania rozegrano 54 konkurencje;
 36 w pływaniu,
 12 w ratownictwie wodnym,
 6 w skokach do wody.

Pływanie

Mężczyźni

Kobiety

Sportowe ratownictwo wodne

Mężczyźni

Kobiety

Miksty

Skoki do wody

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa 

Źródło:

Uwagi

Zobacz też 
 Międzynarodowa Rada Sportu Wojskowego (CISM)
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 }